Paperino – personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati della Disney

Fumetti 

Paperino – rivista a fumetti italiana formato "giornale" edita da Walt Disney-Arnoldo Mondadori Editore dal 1937 al 1940
Paperino & C. – rivista a fumetti italiana edita da Arnoldo Mondadori Editore dal 1981 al 1983
Paperino (o Paperino Mese) – rivista a fumetti italiana formato "libretto" edita da The Walt Disney Company Italia dal 1986

Altro 
 Paperino – piccolo papero
 Paperino – frazione del comune italiano di Prato
 Piaggio Paperino – prototipo di motoscooter della Piaggio
 Paolino Paperino Band – gruppo musicale

Voci correlate
Donald Duck (disambigua)